51. Mistrzostwa Świata w Hokeju na Lodzie 1986 organizowane przez IIHF odbyły się po raz czwarty w Moskwie. Turniej grupy A odbył się w dniach  od 12 do 28 kwietnia. Oto miejsca pozostałych rozgrywek:
 Grupa B: Eindhoven
 Grupa C: Puigcerda

W grupie A wystartowało osiem zespołów, które w pierwszej rundzie rozegrały mecze na zasadzie każdy z każdym. Cztery najlepsze zespoły przystąpiły do decydującej rozgrywki o mistrzostwo świata, a cztery ostatnie rozegrały między sobą mecze, których stawką było pozostanie w pierwszej lidze światowej. Zwycięzcą został zespół gospodarzy – Związku Radzieckiego. Srebrny medal przypadł zespołowi Szwecji, a brązowy – Kanady. Obrońcy mistrzowskiego tytułu – zespół Czechosłowacji – skończył zawody na piątym miejscu.

Grupa A 
Wyniki

12 kwietnia 1986

13 kwietnia 1986

15 kwietnia 1986

16 kwietnia 1986

18 kwietnia 1986

19 kwietnia 1986

20 kwietnia 1986

21 kwietnia 1986

22 kwietnia 1986

Tabela

 Pkt = Liczba zdobytych punktów, M = liczba rozegranych spotkań, W = Wygrane, R = Remisy, P = Porażki, G+ = Gole strzelone, G- = Gole stracone, +/- = Bilans bramek

Grupa spadkowa 
23 kwietnia 1986

25 kwietnia 1986

27 kwietnia 1986

Tabela

 Pkt = Liczba zdobytych punktów, M = liczba rozegranych spotkań, W = Wygrane, R = Remisy, P = Porażki, G+ = Gole strzelone, G- = Gole stracone, +/- = Bilans bramek

Grupa mistrzowska 
24 kwietnia 1986

26 kwietnia 1986

28 kwietnia 1986

Tabela

 Pkt = Liczba zdobytych punktów, M = liczba rozegranych spotkań, W = Wygrane, R = Remisy, P = Porażki, G+ = Gole strzelone, G- = Gole stracone, +/- = Bilans bramek

Grupa B 
Turniej rozegrany został w Eindhoven. Uczestniczyło w nich 8 drużyn. Najlepsza awansowała do grupy A, a trzy najgorsze spadły do grupy C. Mecze rozegrane zostały między 20, a 29 marca 1986 roku.

Tabela

 Pkt = Liczba zdobytych punktów, M = liczba rozegranych spotkań, W = Wygrane, R = Remisy, P = Porażki, G+ = Gole strzelone, G- = Gole stracone, +/- = Bilans bramek

Grupa C 
Turniej rozegrany został w Puigcerda. Uczestniczyło w nich 10 drużyn. Dwie najlepsze awansowały do grupy B, a dwie najgorsze spadły do grupy D. Mecze rozegrane zostały między 23 marca, a 1 kwietnia 1986 roku.

Tabela

 Pkt = Liczba zdobytych punktów, M = liczba rozegranych spotkań, W = Wygrane, R = Remisy, P = Porażki, G+ = Gole strzelone, G- = Gole stracone, +/- = Bilans bramek

Przypisy 

1986 w Hiszpanii
1986 w hokeju na lodzie
1986 w Holandii
1986 w ZSRR
Hokej na lodzie w Hiszpanii
Hokej na lodzie w Holandii
Hokej na lodzie w ZSRR
1986
Sport w Eindhoven
Zawody sportowe w Moskwie